Stancliffe ist der Familienname folgender Personen:

 David Stancliffe (* 1942), britischer anglikanischer Geistlicher
 S. L. Stancliffe (* vor 1930), US-amerikanischer Filmtechniker und Erfinder